Goldapfel ist eine Bezeichnung für
Tomate
Türkenbund 
Rodauner Goldapfel, Apfelsorte
Siehe auch:
Pomodoro